Las lenguas del alto río Cross forman una rama de las lenguas del río Cross habladas en el estado nigeriano de Cross River. Las lenguas demográficametne más importantes del grup son el loko y el membe, con unos 100 mil hablantes.

Clasificación
La estructura interna propuesta por Cornell (1994), y aceptada por Williamson y Blench (2000), es la siguiente:

Comparación léxica 
Los numerales para diferentes lenguas del alto río Cross son:
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=3| Norte-Sur
! colspan=3| Este-Oeste
! colspan=1| Kiong-Korop
! rowspan=2|PROTO-Alt. CROSS
|-
! Oring !! Utonkon !! Agwagwune
! Lokaa !! Legbo !! Mbembe !! Korop
|-
| '1' || gúŋ || ɡʷã || ʤɛ́ŋ̀ || wàná || wɔ̀ni || wànɔ́ || bú-ní || *gʷá-nì
|-
| '2' || éɸā || ífã || ífâ || yàpǒː || àfɔŋ || m̩̀fà || búwán || *-ppán
|-
| '3' || èkíà || íʧã || ítàt || yàtélé || àtt̩an || ǹt̩áːn || bú-nàːn || *-ttáɗ, *-ttán
|-
| '4' || èná || íná || ínâ || yànǎː || ànnaŋ || ǹnà || bù-nài || *-nàŋì, *-nàŋ
|-
| '5' || kòbúò || kugbɔ || ʊ̀βɔ̀k || yàtə́ːn || àzen || ǹʧén || búnɛ̀ŋ || *-tân, *-gbɔ
|-
| '6' || búránē || bránà || ʊ̀βàɣágɔ́ŋ̀  || 5+1 || 5+1 || ǹʧádànɛ̀ || kàsákàsá || *5+1
|-
| '7' || bùréɸā || ínámeté || ʊ̀βàɣífâː || 5+2 || 5+2 || óʧénɔ́m̩fà || 4+3 || *5+2
|-
| '8' || bùàsà || ínámíná || ʊ̀βàɣítàt || 5+3 || 5+3 || óʧénɔ́ntáːn || 2x4 || *5+3
|-
| '9' || rèɸèʤí || ɔsɛlɛ || ʊ̀βìɣéʤɔ̀m || 5+4 || 5+4 || ósówánɛ̀ || 5+4 || *5+4
|-
| '10' || zɔbɔ || ʤɔp || ʤɔ̀p || jǒː || ʣɔ || ìʤòβ̚ || díò || *dyòɓ
|}

Referencias 

Alto Cross